Sunrise kan syfta på

 Tequila Sunrise – en drink
 Sunrise (webbläsare) – en webbläsare

Media 
 Sunrise: A Song of Two Humans – en film från 1927 av F. W. Murnau med Janet Gaynor
 Trackmania Nations – ett gratis datorspel i 3-D-miljö
 Sky News Sunrise – ett morgonprogram på kanalen Sky News i Storbritannien
 Sunrise (företag) – en japansk animationsstudio, grundad 1972

Musik
 Sunrise Avenue – ett finskt pop- och rockband bildat år 2002
 Sunrise (skivmärke) – ett skivmärken utgivet av det amerikanska skivbolaget Grey Gul
 Sunrise (musikalbum), en samlingsskiva från 1999 med Elvis Presley
 (Reach Up for the) Sunrise, en singel från 2004 på Duran Durans album Astronaut
 Sunrise (Norah Jones song), en singel från 2004 på Norah Jones album Feels like Home
 Sunrise / The Trees – en sång av det brittiska popbandet Pulp
 Sunrise (sång av The Who) – en sång från 1967 på The Whos album The Who Sell Out

Geografi

Marshallöarna 

 Ratak Chain, öar,

USA 

 Sunrise, Florida, Florida, Broward County, 
 Sunrise (gruva i USA, Arizona), Cochise County, 
 Sunrise, Alaska – ett område i Kenai Peninsula Borough
 Sunrise Beach Village, Texas – en stad i Llano County
 Sunrise Manor, Nevada – ett område i Clark County
 Sunrise Township, Minnesota – en församling i Chisago County

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar